Чельберг (, также возможно написание Källberg) — шведская фамилия.

Известные носители:
 Чельберг, Бертиль (род. 1953) — шведский политический деятель, член Риксдага.
 Толстой, Виктория (род. 1974; урождённая Виктория Чельберг) — шведская джазовая певица.
 Чельберг, Оскар (1870—1931) — шведский изобретатель, основатель ESAB.
 Чельберг, Патрик (род. 1969) — профессиональный шведский хоккеист.
 Чельберг, Педер (1902—1975) — норвежский боксёр, участник Олимпийских игр 1920 года.
 Чельберг, Рейдар (1904—1978) — норвежский искусствовед, директор Норвежского народного музея.
 Чельберг, Феликс Арвид Ульф (род. 1989) — шведский геймер и видеоблогер, более известный как PewDiePie.
 Чельберг, Ян — шведско-американский политолог.